Dharapani (Arghakhanchi)
 Dharapani (Manang)
 Dharapani (Surkhet)